Venustiano Carranza puede referirse a: el apodo

Personajes 
 Venustiano Carranza Garza (1860-1920), presidente de México (1917-1920);

México 
 Venustiano Carranza, municipio del estado mexicano de Chiapas;
 Venustiano Carranza, localidad del estado mexicano de Chiapas, cabecera del municipio anterior;
 Venustiano Carranza, municipio del estado mexicano de Michoacán;
 Venustiano Carranza, municipio del estado mexicano de Puebla;
 Venustiano Carranza, localidad del estado mexicano de Puebla, cabecera del municipio anterior, también conocida como Agua Fría, Puebla;
 Venustiano Carranza, delegación de la Ciudad de México;
 Venustiano Carranza, delegación del municipio de Mexicali
 Venustiano Carranza, localidad del municipio de Mexicali y cabecera de la delegación del mismo nombre;
 Venustiano Carranza, aeropuerto internacional en Monclova, Coahuila;